Daniel Jackson 2019-  Započeo državu 30. svibnja 2019. 

Trenutni Predsjednik i osnivač Slobodne Republike Verdis, Rođen 2005.godine u Australiji. Trenutno stanuje u Engleskoj.